Moriondo peut désigner:

 Angelo Moriondo, un des plus grands contributeurs au développement de la machine à expresso ;
 Natale Gabriele Moriondo, archevêque italien de l'Église catholique romaine ;
 Moriondo Torinese, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie .

Voir aussi 

 Morondo